Список всех тренеров хоккейного клуба «Лада» по сезонам:

Ссылки 
 https://hclada.ru/club/history/all_coaches/

Списки хоккейных тренеров